Anderson River kan syfta på följande:

Kanada 

 Anderson River, British Columbia, vattendrag, 
 Anderson River, Northwest Territories, vattendrag,